Smilovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Smilovice (okres Frýdek-Místek)
 Smilovice (okres Mladá Boleslav)
 Smilovice (okres Rakovník)